FDA kan syfta på:

U.S. Food and Drug Administration – amerikansk federal livsmedels- och läkemedelsmyndighet
Ferrari Driver Academy – utbildningsprogram för Scuderia Ferrari